60-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1996 года проходил в Австрии с 21 апреля по 5 мая. Сначала все сборные были поделены на две группы по шесть команд и играли по круговой системе. Затем четыре лучшие сборные из каждой группы играли по олимпийской системе на выбывание, начиная соответственно с четвертьфинала. Для определения третьего места проводился отдельный матч. Также проводились матчи для выявления команды, занявшей последнее место и выбывающей на будущий сезон из элиты.

Чехия стала чемпионом мира, обыграв в финале сборную Канады со счетом 4-2

Предварительный этап

Группа A

Итоговая таблица

Группа B

Итоговая таблица

Матч за выживание

Плей-офф

Матч за 3 место

Финал

Статистика

Самые результативные игроки

Лучшие игроки 
 Вратарь:  Роман Турек
 Защитник:  Алексей Житник
 Нападающий:  Пол Кария

Символические сборные турнира

Первый состав

Второй состав 
Вратарь:   Кёртис Джозеф

Защитники:   Драгомир Кадлец —   Глен Уэсли 

Нападающие:   Кевин Стивенс —    Алексей Яшин —    Сергей Березин

Приз «Справедливой игры» 
  Сборная Чехии

Итоговое положение команд

Переходы

Факты 
 Австрийская столица в четвертый раз принимала лучшие хоккейные команды мира.
 Пятый год подряд чемпионом мира стала новая команда.
 Сборная России на ЧМ-1996 не проиграла ни одного матча в основное время.
 Хоккеисты Чешской Республики впервые выступили под флагом Чехии.
 Сборная Словакии впервые сыграла в дивизионе «A».

См. также 
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1996
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1996
 Группа D чемпионата мира по хоккею с шайбой 1996
 Квалификационный турнир третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 1996

Источники 
 hockeyarchives.info/